La stagione 1961-1962 è stata la cinquantanovesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Roger Hunt del Liverpool con 41 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Liverpool e Leyton Orient e promosse in First Division 1962-1963.
  Bristol Rovers e Brighton & Hove Albion retrocesse in Third Division 1962-1963.

Voci correlate
First Division 1961-1962
Third Division 1961-1962
FA Cup 1961-1962
Football League Cup 1961-1962
FA Charity Shield 1962

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962